Perlo kan syfta på:

 Perlo, Piemonte, kommun i Italien
 Victor Perlo (1912–1999), en amerikansk marxistisk ekonom